Галим может означать:
  — город в Камеруне.
 Галим — ручей в Израиле.
 Галим, Энвер — татарский журналист.